Cossé ist der Name folgender Personen:

 Artus de Cossé, comte de Secondigny (1512–1582), Marschall von Frankreich
 Charles I. de Cossé, comte de Brissac (1505–1563), Marschall von Frankreich und französischer Diplomat
 Charles II. de Cossé, duc de Brissac (1550–1621), französischer General und Marschall von Frankreich
 Jean Paul Timoléon de Cossé (1698–1780), französischer Adliger und Militär
 Louis Hercule Timoléon de Cossé (1734–1792), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Paris

Cosse ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuelle Cosse (* 1974), französische Politikerin
 Rómulo Cosse (* 1938), uruguayischer Literaturwissenschaftler
 Villanueva Cosse (* 1933), uruguayischer Schauspieler, Theaterregisseur und Schriftsteller

Cossé ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Cossé-d’Anjou, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Cossé-en-Champagne, Gemeinde im Département Mayenne
 Cossé-le-Vivien, Gemeinde im Département Mayenne
 Kanton Cossé-le-Vivien im Département Mayenne

Cossé ist der alternative Name folgender Ortschaft in Guinea-Bissau:
 Galomaro